Bascom (Flórida): uma cidade localizada no estado americano de Flórida, no Condado de Jackson;
6084 Bascom: um asteróide da cintura principal.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos